Dirty Work ():
 Dirty Work — студийный альбом The Rolling Stones 1986 года
 Dirty Work (альбом All Time Low) — четвёртый студийный альбом американской рок-группы All Time Low (2011)
 Dirty Work (песня Steely Dan) — песня на дебютном альбоме группы Steely Dan Can't Buy a Thrill (1972)

 Dirty Work (Грязная работа (фильм)) — фильм 1998 года, Канада / США

 также
 Грязная работа 
 Грязная работёнка (Dirty Jobs) — передача на канале Discovery Channel, в которой ведущий Майк Роу выполняет трудную, странную, и отвратительно грязную работу